Horaismoptera är ett släkte av tvåvingar. Horaismoptera ingår i familjen Canacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Horaismoptera